Бру́ну Миге́л Бо́ржеш Ферна́ндеш (, ; родился 8 сентября 1994 года в Мая, Порту) — португальский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии.

В составе национальной сборной принял участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и на чемпионата мира 2018 года в России. Победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА. Обладатель Кубка Португалии и двукратный обладатель Кубка португальской лиги в составе «Спортинга».

Клубная карьера 
Бруну родился в городе Мая, округ Порту, и начал футбольную карьеру в местных командах «Инфешта», «Боавишта» и «Паштелейра». В августе 2012 года стал игроком итальянского клуба «Новара». 3 ноября 2012 года дебютировал за «Новару» в матче итальянской Серии B против «Читаделлы». 22 февраля 2013 года в поединке против «Специи» Фернандеш забил свой первый гол за итальянскую команду.

Летом 2013 года Бруну перешёл в «Удинезе». 3 ноября в матче против «Интера» он дебютировал в итальянской Серии А, заменив во втором тайме Роберто Перейру. 8 февраля 2014 года в матче против «Кьево» Фернандеш забил свой первый гол за «Удинезе».

16 августа 2016 года Бруну перешёл в «Сампдорию». 28 августа 2016 года в матче против «Аталанты» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Эдгара Баррето. 26 сентября 2016 года в поединке против «Кальяри» Фернандеш забил свой первый гол за «Сампдорию».

27 июня 2017 года Фернандеш перешёл в лиссабонский «Спортинг». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро без учёта бонусов, опция выкупа была прописана в размере 100 млн евро. 6 августа 2017 года в матче против «Авеша» Бруну дебютировал в Примейра-лиге. 19 августа в матче против «Витории Гимарайнш» Бруну сделал «дубль», забив свои первые голы за «Спортинг».

6 июля 2018 года Фернандеш был признан лучшим игроком года в португальском чемпионате. Четыре дня спустя подписал со «Спортингом» новый пятилетний контракт с опцией выкупа в размере 100 млн евро.

3 марта 2019 года Фернандеш забил свой 23-й гол в сезоне 2018/19 в матче против «Портимоненсе», превзойдя достижение Антонио Оливейры 1982 года по количеству голов, забитых полузащитником «Спортинга» в течение сезона. 5 мая 2019 года Бруну сделал хет-трик в матче против «Белененсеша», после чего превзошёл рекорд по количеству голов среди полузащитников в чемпионате Португалии в течение одного сезона.

29 января 2020 года английский клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения со «Спортингом» о трансфере Фернандеша. Сумма сделки составила 55 млн евро (47 млн фунтов), но может вырасти до 80 млн евро в виде различных бонусов. 30 января трансфер был завершён. Фернандеш подписал с английским клубом контракт сроком на пять с половиной лет. 1 февраля 2020 года дебютировал за «Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптон Уондерерс». 23 февраля 2020 года забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед», заработав и реализовав пенальти в матче против «Уотфорда».

14 августа 2021 года в матче первого тура Премьер-лиги сезона 2021/22 сделал хет-трик в ворота «Лидс Юнайтед».

Карьера в сборной 
В 2014 году в составе сборной Португалии до 21 года Фернандеш сыграл на Турнире в Тулоне. В 2016 году Бруну в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Гондураса и Германии.

В 2017 году в составе сборной Португалии до 21 года Фернандеш принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и Испании. В поединке против сербов Бруну забил гол.

10 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии Фернандеш дебютировал за сборную Португалии. 7 июня 2018 года в поединке против сборной Алжира Бруну забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Фернандеш принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Марокко.

Принял участие в Евро-2020, сыграв во всех четырёх матчах Португалии на этом турнире.

В ноябре 2022 года был включён в заявку сборной Португалии на чемпионат мира в Катаре. Во второй игре португальцев на групповом этапе против сборной Уругвая сделал «дубль» и был признан лучшим игроком матча.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Список матчей за национальную сборную 

Итого: 52 матча / 13 голов; 34 победы, 11 ничьих, 7 поражений.

Достижения

Командные достижения 
 «Спортинг»
 Обладатель Кубка португальской лиги (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19

 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2022/23

 Сборная Португалии
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные достижения 
 Молодой игрок месяца в Португалии (5): август 2017, сентябрь 2017, октябрь/ноябрь 2017, февраль 2018, апрель 2018
 Игрок месяца в Примейра-лиге (6): август 2017, сентябрь 2017, апрель 2018, декабрь 2018, февраль 2019, март 2019
 Игрок года в Примейра-лиге (2): 2017/18, 2018/19
 Член «команды года» в Примейра-лиге (2): 2017/18, 2018/19
 Член «команды сезона» в Лиге Европы УЕФА (2): 2017/18, 2020/21
 Футболист года в Португалии: 2019
 Член «команды турнира» в Лиге наций УЕФА: 2019
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (4): февраль 2020, июнь 2020, ноябрь 2020, декабрь 2020
 Приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку года (2): 2019/20, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги 
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»